Ананьевка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ананьевка — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Ананьевка — село в Сарыкольском районе Костанайской области.

Россия 
 Ананьевка — село в Кулундинском районе Алтайского края.
 Ананьевка — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Ананьевка — деревня в Гаринском городском округе Свердловской области.

Украина 
 Ананьевка — село в Свердловском районе Луганской области.

Реки 
 Ананьевка — в Омской области.
 Ананьевка — в Надеждинском районе Приморского края.
 Малая Ананьевка — приток Ананьевки